Derwent Reservoir ist der Name von zwei Stauseen in England:

 Derwent Reservoir (Derbyshire) ein Stausee zwischen Glossop und Sheffield
 Derwent Reservoir (Nordost-England), ein Stausee an der Grenze zwischen County Durham und Northumberland

Siehe auch:
Derwent Water, natürlicher See in Cumbria